Кривошеевка — село в Прохоровском районе Белгородской области, Россия. Административный центр Кривошеевского сельского поселения.

История 
Первое упоминание о слободе Кривошеевке Корочанского уезда Курской губернии относится к рубежу 18-19 веков. Это поселение основано на левом, пологом берегу Донецкой Сеймицы потомками «черкас», которые переселились из слобод на берегах Днепра, понадеявшись на льготы от Российского государства в обмен на защиту границы во второй половине XVII века. Однако империя расширялась, границы отодвигались, и казачьи области оказались в глубине страны. После этого льготы отменили, а бывшие казаки стали мало чем отличаться от обычных крестьян.

Население

Известные уроженцы 
Лиманский, Кузьма Архипович — Герой Советского Союза, получивший это звание за форсирование Днепра в 1943 г. (Битва за Днепр). В Белгороде установлен памятный бюст на Аллее Героев в парке Победы.

Достопримечательности 
 Стела на дороге

Примечания

Ссылки 
 Сайт администрации сельского поселения

Населённые пункты Прохоровского района